Автодорога Н-31 — автомобильная дорога регионального значения на территории Украины.

Проходит по территории Днепропетровской и Полтавской областей, через Днепр — Кобеляки — Решетиловка.

Описание 
Общая длина автодороги Днепр — Кобеляки — Решетиловка составляет 172 км.

Построена в 1960-е годы.

9 августа 2017 года дорога регионального значения () получила статус национальной дороги (). В 2018 году правительство Украины профинансировало её ремонт стоимостью в 350 млн грн.

В настоящий момент активно проводится капитальная реконструкция дороги со строительством путепроводов и укладкой бетонного дорожного покрытия.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги

Примечания

Ссылки